

События 
 Римская империя — консулы Марк Петроний Сура Мамертин и Квинт Тиней Руф.
 Неудачей заканчивается заговор против императора Коммода, возглавляемый его сестрой Луциллой. Несостоявшийся убийца Клавдий Помпеян Квинциан схвачен до того, как сумел нанести Коммоду удар кинжалом. Несколько заговорщиков казнены, Луцилла сослана на Капри, где позже убита. Среди казнённых по обвинению в заговоре — имперский секретарь Витрувий Секунд, префект претория Таррутений Патерн, бывшие консулы Марк Уммидий Квадрат Анниан, Публий Сальвий Юлиан, Секст Квинтилий Максим и Секст Квинтилий Кондиан.
 Начало восстания местных племён на севере Римской Британии, сопровождающегося набегами из-за вала Адриана. Боевые действия растянулись на несколько лет.

Родились 
 Сунь Цюань, основатель и первый правитель царства У (Китай).
 Чжу Жань, китайский чиновник и военачальник.

См. также 

 Список глав государств в 182 году

Примечания